Marchesi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Girolamo Marchesi (omkring 1471–1550), italiensk målare
 Luigi Marchesi (1754–1829), italiensk kastratsångare
 Mathilde Marchesi (1821–1913), italiensk operasångerska
 Pompeo Marchesi (1789–1858), italiensk skulptör 
 Salvatore Marchesi (1822–1908), italiensk operasångare

Italienska efternamn